Bikini kan have flere betydninger:
 Bikini – badedragt.
 Bikini (gruppe) – Dansk pop-duo bestående af Kamille og Christine.
 Bikini-atollen – ø-gruppe i Stillehavet.
 BIKINI – engelsk beredskabsskala.